Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN eller EMCDDA av det engelska namnet, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) är ett organ inom Europeiska unionen, bildat 1993, med säte i Lissabon. Organet har som huvuduppgift att sammanställa statistik och göra analyser angående narkotika och beroende i olika medlemsstater för olika jämförelsesyften.

Externa länkar
EMCDDA
Om EMCDDA på svenska

Europeiska unionens byråer
Folkhälsa inom Europeiska unionen
Narkotika
Organisationer bildade 1993
Organisationer i Portugal
Lissabon